Рапля:

 Рапля — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Рапля — река в Ленинградской и Новгородской областях, приток Пчёвжи
 Рапля — река в Старорусском районе Новгородской области.